South Portland kan syfta på:

South Portland, Maine – USA
South Portland, Oregon – USA